Гладковская:

 Гладковская — станица в Крымском районе Краснодарского края.
 Гладковская, Мария (род. 1957) — польская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Новогладковская
 Старогладковская
 Гладков
 Гладковка
 Гладково
 Гладковский